Корен — болгарське і словенське прізвище, що означає «корінь».
 Корен — село в Болгарії.
 Корен Віра (уроджена Віра Ребека Корецька; 1901—1996) — французька актриса театру і кіно, режисер.
 Корен Катя (нар. 1975)— словенська гірськолижниця.
 Корен Кристиян (нар. 1986) — словенська професійний шосейний велогонщик.
 Корен Нуріт (нар. 1960) — ізраїльський юрист і політик.
 Корен Роберт (нар. 1980) — словенський футболіст.
 Корен Хаїм (нар. 1953) — ізраїльський дипломат.
 Корен Юхан (1809—1885) — норвезький дослідник, іхтіолог;
 Корен Юхан (1879—1919) — норвезький дослідник і мандрівник.

 Коррен Кармела (нар. 1938) — австрійська співачка і актриса.

Багатозначні терміни